Laki Mihály (1946) közgazdász
 Laki Mihály szövegíró

Jegyzetek